Di seguito una lista di asteroidi dal numero 442001 al 443000 con data di scoperta e scopritore.

442001-442100 

|-
|442001 - ||  ||  || WISE
|-
|442002 - ||  ||  || WISE
|-
|442003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442005 - ||  ||  || WISE
|-
|442006 - ||  ||  || WISE
|-
|442007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442010 - ||  ||  || WISE
|-
|442011 - ||  ||  || WISE
|-
|442012 - ||  ||  || WISE
|-
|442013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442014 - ||  ||  || WISE
|-
|442015 - ||  ||  || WISE
|-
|442016 - ||  ||  || LONEOS
|-
|442017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442020 - ||  ||  || WISE
|-
|442021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442023 - ||  ||  || WISE
|-
|442024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442025 - ||  ||  || WISE
|-
|442026 - ||  ||  || WISE
|-
|442027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442029 - ||  ||  || WISE
|-
|442030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442032 - ||  ||  || WISE
|-
|442033 - ||  ||  || WISE
|-
|442034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442037 - ||  ||  || WISE
|-
|442038 - ||  ||  || WISE
|-
|442039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442057 - ||  ||  || OAM
|-
|442058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442067 - ||  ||  || CINEOS
|-
|442068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442086 - ||  ||  || CSS
|-
|442087 - ||  ||  || CSS
|-
|442088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442099 - ||  ||  || WISE
|-
|442100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

442101-442200 

|-
|442101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442110 - ||  ||  || CSS
|-
|442111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442115 - ||  ||  || CSS
|-
|442116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442117 - ||  ||  || CINEOS
|-
|442118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442119 - ||  ||  || CSS
|-
|442120 - ||  ||  || CSS
|-
|442121 - ||  ||  || CSS
|-
|442122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442129 - ||  ||  || LONEOS
|-
|442130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442133 - ||  ||  || CSS
|-
|442134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442135 - ||  ||  || WISE
|-
|442136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442137 - ||  ||  || WISE
|-
|442138 - ||  ||  || CSS
|-
|442139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442147 - ||  ||  || WISE
|-
|442148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442149 - ||  ||  || LONEOS
|-
|442150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442155 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|442156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442158 - ||  ||  || CSS
|-
|442159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442160 - ||  ||  || CSS
|-
|442161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442178 - ||  ||  || CSS
|-
|442179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442180 - ||  ||  || CSS
|-
|442181 - ||  ||  || CSS
|-
|442182 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

442201-442300 

|-
|442201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442223 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|442224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442227 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|442228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442238 - ||  ||  || CSS
|-
|442239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442240 - ||  ||  || LONEOS
|-
|442241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442243 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|442244 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|442245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442250 - ||  ||  || CSS
|-
|442251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442256 - ||  ||  || CSS
|-
|442257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442258 - ||  ||  || ODAS
|-
|442259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442260 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442262 - ||  ||  || CSS
|-
|442263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442264 - ||  ||  || WISE
|-
|442265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442267 - ||  ||  || CSS
|-
|442268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442274 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|442275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442284 - ||  ||  || CSS
|-
|442285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442289 - ||  ||  || CSS
|-
|442290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442294 - ||  ||  || CSS
|-
|442295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

442301-442400 

|-
|442301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442304 - ||  ||  || CSS
|-
|442305 - ||  ||  || CSS
|-
|442306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442309 - ||  ||  || WISE
|-
|442310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442315 - ||  ||  || CSS
|-
|442316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442317 - ||  ||  || CSS
|-
|442318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442319 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|442320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442321 - ||  ||  || ODAS
|-
|442322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442326 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|442327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442335 - ||  ||  || CSS
|-
|442336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442338 - ||  ||  || ODAS
|-
|442339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442353 - ||  ||  || ODAS
|-
|442354 - ||  ||  || CSS
|-
|442355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442371 - ||  ||  || CSS
|-
|442372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442396 - ||  ||  || CSS
|-
|442397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

442401-442500 

|-
|442401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442414 - ||  ||  || CSS
|-
|442415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442417 - ||  ||  || WISE
|-
|442418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442433 - ||  ||  || CSS
|-
|442434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442456 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442459 - ||  ||  || CSS
|-
|442460 - ||  ||  || CSS
|-
|442461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442465 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|442466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442475 - ||  ||  || CSS
|-
|442476 - ||  ||  || CSS
|-
|442477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442479 - ||  ||  || CSS
|-
|442480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442486 - ||  ||  || CSS
|-
|442487 - ||  ||  || CSS
|-
|442488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442495 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|442496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

442501-442600 

|-
|442501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442508 - ||  ||  || CSS
|-
|442509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442512 - ||  ||  || WISE
|-
|442513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442514 - ||  ||  || CSS
|-
|442515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442517 - ||  ||  || WISE
|-
|442518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442533 - ||  ||  || CSS
|-
|442534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442538 - ||  ||  || WISE
|-
|442539 - ||  ||  || WISE
|-
|442540 - ||  ||  || WISE
|-
|442541 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|442542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442544 - ||  ||  || WISE
|-
|442545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442547 - ||  ||  || CSS
|-
|442548 - ||  ||  || WISE
|-
|442549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442551 - ||  ||  || WISE
|-
|442552 - ||  ||  || CSS
|-
|442553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442563 - ||  ||  || LONEOS
|-
|442564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442568 - ||  ||  || CSS
|-
|442569 - ||  ||  || CSS
|-
|442570 - ||  ||  || WISE
|-
|442571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442579 - ||  ||  || WISE
|-
|442580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442581 - ||  ||  || WISE
|-
|442582 - ||  ||  || LONEOS
|-
|442583 - ||  ||  || CSS
|-
|442584 - ||  ||  || WISE
|-
|442585 - ||  ||  || WISE
|-
|442586 - ||  ||  || CSS
|-
|442587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442588 - ||  ||  || LONEOS
|-
|442589 - ||  ||  || WISE
|-
|442590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442592 - ||  ||  || WISE
|-
|442593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442597 - ||  ||  || WISE
|-
|442598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442600 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

442601-442700 

|-
|442601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442602 - ||  ||  || WISE
|-
|442603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442605 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|442606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442609 - ||  ||  || CSS
|-
|442610 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|442611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442631 - ||  ||  || CSS
|-
|442632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442663 - ||  ||  || LONEOS
|-
|442664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442665 - ||  ||  || LONEOS
|-
|442666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442668 - ||  ||  || CSS
|-
|442669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442670 - ||  ||  || CSS
|-
|442671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442676 - ||  ||  || CSS
|-
|442677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442678 - ||  ||  || CSS
|-
|442679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442692 - ||  ||  || WISE
|-
|442693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442696 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442699 - ||  ||  || CSS
|-
|442700 - ||  ||  || CSS
|-
|}

442701-442800 

|-
|442701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442706 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442717 - ||  ||  || LONEOS
|-
|442718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442721 Kerouac ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442732 - ||  ||  || CSS
|-
|442733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442737 - ||  ||  || CSS
|-
|442738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442742 - ||  ||  || WISE
|-
|442743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442750 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|442751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442752 - ||  ||  || CSS
|-
|442753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442759 - ||  ||  || CSS
|-
|442760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442774 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442776 - ||  ||  || CSS
|-
|442777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442778 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442783 - ||  ||  || CSS
|-
|442784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442786 - ||  ||  || CSS
|-
|442787 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

442801-442900 

|-
|442801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442805 - ||  ||  || CSS
|-
|442806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442808 - ||  ||  || CSS
|-
|442809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442816 - ||  ||  || CSS
|-
|442817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442821 - ||  ||  || WISE
|-
|442822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442834 - ||  ||  || CSS
|-
|442835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442839 - ||  ||  || LONEOS
|-
|442840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442846 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442853 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|442854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442862 - ||  ||  || WISE
|-
|442863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442865 - ||  ||  || WISE
|-
|442866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442878 - ||  ||  || CSS
|-
|442879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442892 - ||  ||  || WISE
|-
|442893 - ||  ||  || CSS
|-
|442894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442895 - ||  ||  || CSS
|-
|442896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442898 - ||  ||  || CSS
|-
|442899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

442901-443000 

|-
|442901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442907 - ||  ||  || CSS
|-
|442908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442909 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|442910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442911 - ||  ||  || LONEOS
|-
|442912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442932 - ||  ||  || WISE
|-
|442933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442934 - ||  ||  || CSS
|-
|442935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442936 - ||  ||  || WISE
|-
|442937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442939 - ||  ||  || CSS
|-
|442940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442941 - ||  ||  || CSS
|-
|442942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442945 - ||  ||  || CSS
|-
|442946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442954 - ||  ||  || WISE
|-
|442955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442963 - ||  ||  || CSS
|-
|442964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442968 - ||  ||  || WISE
|-
|442969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442970 - ||  ||  || LINEAR
|-
|442971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442973 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|442974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442976 - ||  ||  || CSS
|-
|442977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442993 - ||  ||  || CSS
|-
|442994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|442996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|442999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|443000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0442001